Landkreis Luckenwalde ist der Name folgender Landkreise in Brandenburg:

 Landkreis Luckenwalde (1946–1952), siehe Landkreis Jüterbog-Luckenwalde
 Landkreis Luckenwalde (1990–1993), siehe Kreis Luckenwalde